Il doppio maschile del torneo di tennis Swedish Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrick Baur e Udo Riglewski che hanno battuto in finale Stefan Edberg e Nicklas Kroon 6-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Jaroslav Navrátil /  Tom Nijssen (secondo turno)
 Jan Gunnarsson /  Joakim Nyström (semifinali)
 Leonardo Lavalle /  Agustín Moreno (secondo turno)
 Josef Čihák /  Karel Nováček (quarti di finale)

 Stefan Edberg /  Nicklas Kroon (finale)
 Marcelo Filippini /  Diego Pérez (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Ronnie Båthman /  Jörgen Windahl (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1988